Ceri může být:

 Ceri (Lazio) – vesnice v italském kraji Lazio
 Kerry (Powys) () – vesnice ve velšském hrabství Powys
 Ceri Richards (1903–1971) – velšský malíř
 Ceri Phillips (* 1987) – velšský herec